Мали Извор може бити:

 Мали Извор (Бољевац), насеље у општини Бољевац, Зајечарски округ, Република Србија
 Мали Извор (Зајечар), насеље града Зајечара, Зајечарски округ, Република Србија